Zerres ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Zerres (* 1961), deutsche Künstlerin
 Michael Zerres (* 1945), deutscher Betriebswirtschaftler und Professor für Marketing

Siehe auch: 
Ceres, Zerr